Plaza de Cibeles, een plein in de Spaanse hoofdstad Madrid
 Palacio de Cibeles, een gebouw aan de Plaza de Cibeles en huidig gemeentehuis van de stad Madrid